

Itaporã est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Itaporã do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins

Homonymie de toponyme